Биг Тайм Ръш (), известни още като Би Ти Ар (БТР/BTR), са американска поп група създадена в Лос Анджелис през 2009 г. През същата година тя подписва договор с Nickelodeon за сериал със същото име и албум. Групата има 4 члена Кендъл Шмид, Джеймс Маслоу, Карлос Пена и Логан Хендерсън. В превод от английски, Биг Тайм Ръш (Big Time Rush) буквално означава „Шеметен бяг“. През 2014 г. групата прекратява дейността си.

Дискография

Студийни албуми 
 BTR (2010)
 Elevate (2011)
 24/Seven (2013)

EP албуми 
 Holiday Bundle (2010)
 Big Time Movie (2012)

Сингли 
 Til I Forget About You (2010)
 Boyfriend (2011)
 Worldwide (2011)
 Music Sounds Better with U (2011)
 Windows Down (2012)
 24/Seven (2013)

Видеоклипове

Турнета 
 Big Time Rush in Concert (2011)
 Better with U Tour (2012)
 Big Time Summer Tour (2012)
 Summer Break Tour (2013)
 Live World Tour (2014)

Филмография 
 Big Time Rush (2009 – 2013)

Външни препратки 
 FaceBook – Биг Тайм Ръш
 Twitter – Биг Тайм Ръш

 
Американски поп рок групи